Redra Ändra Endre De Fase é o álbum de estreia de Samuel Jerónimo. Tendo como nome de trabalho Comida suburbana, devido à fast-food que Samuel Jerónimo e o co-produtor Luís Seixas comiam nos curtos intervalos entre gravações, o álbum demorou cerca de dois anos até ficar pronto, tendo sido lançado já no final de 2004, muito embora Jerónimo o não julgasse ainda pronto para edição.

Génese 
Segundo o compositor, Redra Ändra Endre De Fase terá nascido a 17 de Fevereiro de 2001, no Cine-Teatro de Alcobaça, aquando de um concerto dado pelo Drumming Duo (formado pelos percussionistas Miguel Bernat e Manuel Campos), cujo repertório incluiu obras de Kevin Volans, Keiko Abe e Steve Reich.

Os meses seguintes foram passados por Jerónimo a estudar e a experimentar várias técnicas minimalistas, nomeadamente o phasing, ou cânone mensurado, desenvolvido por Steve Reich.

Após estas experiências, Jerónimo propôs-se atingir os mesmos resultados através de uma técnica diferente, na qual chegou a dobrar várias vezes o mesmo instrumento e a repetir as várias camadas daí resultantes com intervalos decrescentes entre si.

Alinhamento 
 "Redra" - (33:00)
 "Ändra" - (11:26)
 "Endre De Fase" - (13:21)

Capa 
As três peças presentes no álbum apresentam a mudança sob três perspectivas: a mudança enquanto um processo contínuo (“Redra”); a mudança enquanto um processo cíclico (“Ändra”); e a mudança enquanto um processo gradual (“Endre De Fase”). Assim, aquando do planeamento da capa, foi pedido à equipa gráfica que fosse ao encontro do tema geral do disco: a mudança. As passagens do I-Ching, ou Livro das mutações, de Chao-Hsiu Chen, inscritas no encarte do disco, foram sugeridas e escolhidas por Samuel Jerónimo; ao passo que o corte na capa foi da inteira responsabilidade criativa da equipa gráfica. A decisão passou pela ideia de que também a capa deveria sofrer uma mudança física.

Créditos 
 Composição: Samuel Jerónimo
 Masterização: Luís van Seixas
 Design: Iara Zeferino, Vera Caseiro
 Capa: Iara Zeferino, Vera Caseiro
 Fotografia: Ana Bolina

Ligações externas 
 Samuel Jerónimo Index
 Fonoteca Municipal de Lisboa

Álbuns de Samuel Jerónimo
Álbuns de 2004